Sept navires et une base navale de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Duke :
 Le  est un navire armé de 12 canons en service en 1652.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 90 canons lancé en 1682. Il est reconstruit en 1701 et renommé HMS Prince George et brule accidentellement en 1758.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang lancé en 1678. Coulé en 1703 puis renfloué l'année suivante, il est refondu entre 1705 et 1710. Renommé HMS Duke en 1728, il est démoli en 1733 pour reconstruction, est relancé en 1739 et sert jusqu'à sa destruction en 1769.
 Le  est un brûlot acheté en 1739 et utilisé lors du combat de Saint-Tropez en 1742.
 Le  est un brûlot de 8 canons capturé aux français en 1745 et vendu en 1748.
 Le  est un navire magasin qui sombre en 1761 au large de Pondichéry.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 90 canons lancé en 1777 et cantonné au service de la rade en 1799. Il est détruit en 1843.
  est le nom officiel d'une base navale d'entrainement située à Malvern entre 1941 et 1946, devenue ensuite le .

Sources 
 

Duke